Trap nebo trapp může být:
 anglicky past
 trap (hudební žánr) – hudební žánr
 trap (chod koně) – typ chodu koně – klus
 trap (střelba) – sportovní disciplina ve střeleckém sportu při střelbě z brokovnice – typ brokové střelby střelba na trap
 trap (geologie), trapp, platóbazalt – plošný výlev tholeitických bazaltů, např. sibiřské trapy
 slangový výraz v programování používaný pro softwarové přerušení způsobené chybovou situací (výjimkou)
 být v trapu – ve smyslu být pryč

příjmení osob
 Gotthard Trapp (1864–1940) – rakouský šlechtic a politik z Tyrolska, poslanec Říšské rady
 James Trapp (1969) – americký sprinter
 Kevin Trapp (* 1990) – německý fotbalový brankář
 Maria Augusta Trappová (Baronka von Trapp; 1905-1987) – rakousko-americká zpěvačka a spisovatelka
 Mauritius Wilhelm Trapp (1825–1895) – moravský historik
 Petr Trapp (1985) – český fotbalista

Externí odkazy